Сергей Мезенцев:
 Мезенцев, Сергей Александрович (1882—?) — скульптор, автор памятника Марксу и Энгельсу (1918) в Москве.
 Мезенцев, Сергей Сергеевич (род. 1982) — российский комик, музыкант, режиссёр, сценарист, актёр и актёр озвучивания.